Anton von Braunmühl ist der Name folgender Personen:

*Anton von Braunmühl (Architekt) (1820–1858), deutscher Architekt
 Anton von Braunmühl (Mathematiker) (1853–1908), deutscher Mathematikhistoriker
 Anton von Braunmühl (Mediziner) (1901–1957), deutscher Psychiater